Школьный округ тауншипа Грин () — общественный школьный округ в округе Сассекс (штат Нью-Джерси, США). В округе тауншипа Грин обучаются учащиеся с детского сада по , проживающие в тауншипе Грин.

По состоянию на 2017—18 учебный год, в округе и его одной школе обучалось 436 учеников и работало 38,3 учителей (), что составляет  11,4:1.

По классификации , округ входит в  «I», вторую по значимости из восьми групп. Окружные факторные группы объединяют округа по всему штату, чтобы обеспечить возможность сравнения по общим социально-экономическим характеристикам местных округов. От самого низкого социально-экономического статуса к самому высокому, это категории A, B, CD, DE, FG, GH, I и J.

Учащиеся государственных школ с  по  посещают среднюю школу в , вместе с учащимися из боро Андовер и тауншипа Андовер в рамках  с школьным округом Ньютона. По состоянию на 2017—18 учебный год в средней школе обучалось 719 учащихся и работало 67,5 преподавателей (в пересчёте на полную ставку), соотношение учеников и учителей составляло 10,6:1.

История 
Самая первая школа в тауншипе Грин была открыта в 1790 году недалеко от Хантсвилла, а к 1902 году в посёлке было четыре школы, в том числе и на участке . Школа в Хантсвилле, построенная в 1865 году, находилась на пути  железной дороги , и компания согласилась организовать строительство новой школы.

Школа и администрация округа 
По состоянию на 2018—2019 учебный год в школе Грин-Хиллс обучалось 432 ученика. Директор школы — Джон Пол Боллетт

Основными членами администрации школьного округа являются:
 Клиффорд Бернс, суперинтендант;
 Николь Сильвестр, секретарь совета директоров;
 Сюзанна Росс, руководитель службы специального образования;
 Брайан Флеминг, координатор по борьбе с буллингом;
 Дженнифер Рейнольдс, окружной координатор тестирования.

Бюджет

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 
 
 
 

Грин